

Patronyme 

 Dorian Dreuil (1992-), responsable associatif français.

Toponyme 

 Dreuil-Hamel est une ancienne commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France et qui a été rattachée à la commune d'Airaines (fusion simple) en 1972.
 Dreuil-lès-Amiens est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.
 Dreuil-lès-Molliens est une ancienne commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France et qui a été rattachée à la commune de Molliens-Vidame (fusion-association) qui devint alors Molliens-Dreuil en 1972.

Ernest Nègre dans sa Toponymie générale de la France (TGF) ne connaît que la seule commune (§ 5069) de Dreuil-lès-Amiens : « équivalent picard de oïl drouil, druille « chêne noir à la l'écorce rugueuse, à la végétation tardive » ..., d'origine gaul. ». Le TGF indique aussi (§ 3992) que le lieu-dit Dreuil (commune de La Roche-Noire, Puy-de-Dôme) vient de Drolhs, pluriel de l'occitan droulh, drouil de même sens et de même origine que le mot d'oïl. L'étymon indo-européen *deru- (avec le sens polysémique de solide, ferme comme un arbre) se retrouve dans le sens de chêne, l'arbre par excellence, dans le gaulois dervos et l'ancien français dreuil.

Notes et références